Buket Panyang (Julok), een plaats in Indonesië
Buket Panyang (Nurussalam), een plaats in Indonesië